Ро́берт Арка́дьевич Бита́ров (23 марта 1976, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — российский футболист, игравший на позиции полузащитника. Серебряный призёр чемпионата России 1996 года.

Карьера

Клубная 

Роберт является воспитанником владикавказской СДЮШОР «Автодор». В 1994 году Битаров был приглашён в первую команду республики — «Спартак», за которую он был заявлен для участия в розыгрыше первенства страны. В составе «барсов» Роберту закрепиться не удалось и, так и не проведя за команду ни одной встречи, в концовке сезона он вернулся в «Автодор». Спустя год, он вновь оказался в заявке «Алании», за которую выступал до 1999 года, завоевав вместе с командой серебряные медали чемпионата России 1996.

По ряду причин в 1999 году перешёл в нальчикский «Спартак», затем в ставропольское «Динамо». Ни в одной из этих команд Роберт не имел постоянной игровой практики, и не отыграв за них даже одного полноценного сезона, вернулся в стан владикавказской «Алании». На протяжении трёх лет постоянно выступал в составе «барсов» в российской премьер-лиге, провёл за команду 79 встреч, четырежды забивал голы. В составе «Алании» трижды выходил на поле в рамках розыгрышей кубка УЕФА.

В 2004 году уехал за границу, став игроком казахстанского клуба «Экибастузец». На протяжении всего сезона являлся игроком основного состава команды, а также стал её лучшим бомбардиром (10 мячей). По окончании сезона перешёл в другой казахский клуб — «Атырау», где также был одним из игроков основного состава.

В 2006 году Битаров вернулся во Владикавказ. Вместе с «Аланией» он добился победы в зональном турнире второй лиги, что позволило его коллективу выступать в первой лиге. После чего Роберт ещё два года боролся вместе с командой за путёвку в элитный дивизион страны, но безуспешно. 28 августа 2009 года он вместе с Камалутдином Ахмедовым, Захаром Дубенским и Михаилом Мысиным был отзаявлен из команды.

Послеигровая 
Летом 2011 года вместе с Маратом Хозиевым стал тренером группы ребят 2001 года рождения во владикавказском муниципальном автономном учреждении (ВМАУ) «Барс» (Владикавказ).

С 2020 года — директор футбольной академии «Алания».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996.
 Лучший бомбардир ФК «Экибастузец»: 2004.
 Победитель зонального турнира среди команд второй лиги: 2006.
 Обладатель Кубка Северной Осетии: 2012.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru
 Статистика выступлений взята с официального сайта РФПЛ
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-2»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Атырау»
Футбольные тренеры России